rio-pardense – abitanti di Ribas do Rio Pardo
rio-pardense – abitanti di Rio Pardo de Minas
rio-pardense – abitanti di Rio Pardo
rio-pardense – abitanti di São José do Rio Pardo